Prohászka Péter régész
Prohászka Péter (1992–) nemzetközi sakknagymester